

Miejscowości na Ukrainie
 Wilchiwci – wieś na Ukrainie w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie horodeńskim
 Wilchiwci – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie żydaczowskim
 Wilchiwci – wieś na Ukrainie w obwodzie zakarpacki, w rejonie tiaczowskim